Kaidu Khan (1230-1301), kan ogodeïda rival de Kubilai Khan
 Qaidu, llegendari cap d' ulus (territori) mongol que vivia vers l'any 1000
 Qaydu ibn Pir Muhammad, sobirà de Kabul, Gazni i Kandahar, successor del seu pare Pir Muhammad ibn Jahangir